Мадисън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Мадисън (Уисконсин)
 Мадисън (Алабама)
 Мадисън (Ню Джърси)
 Мадисън (Илинойс)
 Хора
 Джеймс Мадисън (1751-1836), американски политик
 Джесика Мадисън Райд (1984-2006), американска актриса
 Окръзи в САЩ
 Мадисън (окръг, Айдахо)
 Мадисън (окръг, Айова)
 Мадисън (окръг, Алабама)
 Мадисън (окръг, Арканзас)
 Мадисън (окръг, Вирджиния)
 Мадисън (окръг, Джорджия)
 Мадисън (окръг, Илинойс)
 Мадисън (окръг, Индиана)
 Мадисън (окръг, Кентъки)
 Мадисън (окръг, Луизиана)
 Мадисън (окръг, Мисисипи)
 Мадисън (окръг, Мисури)
 Мадисън (окръг, Монтана)
 Мадисън (окръг, Небраска)
 Мадисън (окръг, Ню Йорк)
 Мадисън (окръг, Охайо)
 Мадисън (окръг, Северна Каролина)
 Мадисън (окръг, Тенеси)
 Мадисън (окръг, Тексас)
 Мадисън (окръг, Флорида)
 Мадисън (колоездене), състезателна дисциплина в пистовото колоездене